Die Vergeltung steht für:

 Die Vergeltung (Droste-Hülshoff), Ballade von Annette von Droste-Hülshoff (um 1840)
 Die Vergeltung (1966), ungarischer Film von Zoltán Várkonyi 
 Die Vergeltung (1993), kanadischer Film von Steve DiMarco und Paul Ziller  
 The Art of War III: Die Vergeltung, US-amerikanischer Film von Gerry Lively (2009)
 Kickboxer: Die Vergeltung, US-amerikanischer Film von John Stockwell (2016)
 Jack Cleary – Die Vergeltung, US-amerikanischer Film von Rob Cohen (1987) 
 Underground – Die Vergeltung, US-amerikanischer Film von Cole McCay (1997)
 Defenders – Die Vergeltung, US-amerikanisch-kanadischer Fernsehfilm von Andy Wolk (1997)